Запань — деревня в составе Нижнеерогодского сельского поселения (Нижегородский сельсовет), Великоустюгского района Вологодской области.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 38 км, до центра муниципального образования Лодейки — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Соловьёво, Ровдино, Рупосово, Нижний Прилук.

Население 
По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Известные уроженцы 
 Фирсов, Василий Николаевич (1951—2010) — русский прозаик, сказочник, фольклорист.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района